D7, D 7 oder D-7 steht für:
 Caterpillar D7, Planierraupe der Firma Caterpillar
 D7, Akkord, siehe D-Dur
 Dinair Airlines (IATA-Code) der Fluggesellschaft (1992 bis 2002)
 AirAsia X (IATA-Code) der Fluggesellschaft (seit 2007)
 Dálnice 7, tschechische Autobahn
 Delphi 7, Version der Entwicklungsumgebung Delphi für die Programmiersprache Object Pascal, siehe Embarcadero Delphi
 documenta 7, Ausstellung für zeitgenössische Kunst vom 19. Juni bis 28. September 1982
 Državna cesta D7, Nationalstraße in Kroatien
 PRR D7, Dampflokomotive der Pennsylvania Railroad

D.7 steht für:
 Dewoitine D.7, französisches Sportflugzeug

D07steht für:
 D07, Code für Corticosteroide, Dermatologische Zubereitungen, siehe Anatomisch-Therapeutisch-Chemisches Klassifikationssystem (ATC)
 D07, ICD-Code für Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane, siehe Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme

Siehe auch:
 DVII

D7